William Lloyd detto Bill (n. 1949), ex tennista australiano
 Bill Lloyd, allenatore di calcio statunitense
 William John Lloyd detto Bill (1915-1972), cestista statunitense
 Bill Lloyd, pilota automobilistico
 Bill Lloyd (n. 1971), musicista britannico